Кларънс Клайд Сеедорф (на английски името и презимето на нидерландски фамилията Clarence Clyde Seedorf, изговор на немски Зеедорф, изговор на английски Сийдорф), е холандски футболен треньор и бивш полузащитник-национал от суринамски произход. Роден е на 1 април 1976 г. в столицата на Суринам, Парамарибо. Той е първият футболист в света, който печели Шампионската лига с три различни отбора – през 1995 г. с Аякс Амстердам, през 1998 г. с Реал Мадрид, през 2003 и 2007 г. с Милан. Сеедорф изиграва десет сезона с екипа на росонерите, за които успява да спечели всички турнири на клубно ниво. Считан е за един от най-добрите полузащитници от своето поколение. Завършва кариерата си в бразилския отбор Ботафого през 2013 г.

Състезателна кариера 
Започва професионалната си кариера в Аякс Амстердам през 1992 г. като дебютира на 29 ноември срещу ФК Гронинген когато е на 16 години и 242 дни. Този факт го прави най-младият дебютант в историята на Аякс Амстердам в най-висшия холандски футболен ешелон Ередивизи.

През 1995 г., Сеедорф преминава в Сампдория и се налага бързо. Той остава там само 1 сезон, тъй като през сезон 1996 - 1997 е закупен от Реал Мадрид.

Сеедорф печели Шампионската лига с „Белия балет“ през 1998 г. Превръща се в твърд титуляр и печели титлата на Испания, Суперкупата на Испания и Световното клубно първенство. С екипа на Реал Мадрид Сеедорф вкарва най-известният гол в кариерата си, дошъл след далечен удар в мач срещу Атлетико Мадрид.

В началото на 2000 г. Сеедорф преминава в Интер за 24,35 милиона долара. С Интер той стига финал за купата на Италия през 2000 г., но не успява да я спечели.

След 2 сезона в Интер, Сеедорф се присъединява към градския съперник - Милан. С новия си отбор става два пъти шампион на Италия, печели купата на Италия през 2003 г. и Шампионската лига през 2003 г. и 2007 г. Под ръководството на Карло Анчелоти най-често си партнира в халфовата линия с Андреа Пирло, Кака и Дженаро Гатузо. През 2006 г. взима фланелката с номер 10, която е освободена след завръщането на Руи Коща в Бенфика. През 2007 г. е обявен за полузащитник на Шампионската лига за сезона, след като печели повторно турнира с Милан. През сезон 2010 - 2011 триумфира в Серия А с Милан за втори път. През сезон 2011 - 2012 става капитан на „Росонерите“, след като Масимо Амброзини губи титулярното си място.

През май 2012 г. Сеедорф преминава в Ботафого, където играе до края на 2013 г. През януари 2014 г. той слага край на кариерата си като професионален футболист и поема мениджърския пост в Милан.

Треньорска кариера

Милан 
През януари 2014 г. Сеедорф е назначен за мениджър на Милан заменяйки уволения Масимилиано Алегри. Започва кариерата си като треньор с победа на 19 януари 2014 г. в мач срещу Верона, спечелен трудно с 1-0(Марио Балотели с гол от дузпа в 82-рата минута).  Уволнен е през юни същата година след като печели 11 от 19-те мача, в които тренира отбора и го изкачва от 11-о до 8-о място в класирането.

Национален отбор 
Сеедорф дебютира в националния отбор на Холандия през 1994 г. Участва на финалите на световното първенство през 1998 г. и на финалите на три европейски първенства - през 1996, 2000 и 2004 г.

Статистика

Клубна кариера 

1Континентални турнири включват Шампионска лига и Купа на УЕФА 
2Други турнири включват Суперкупа на Холандия, Суперкупа на Испания, Суперкупа на Италия, Суперкупа на Европа, Междуконтинентална купа, Световно клубно първенство и Шампионата на щата Рио де Женейро

Национален отбор

Успехи

Аякс 
  Шампионска лига – 1 (1995)

 Интерконтинентална купа – 1 (1995)

  Ередивизи – 2 (1994, 1995)

 Купа на Холандия – 1 (1993)

 Суперкупа на Холандия – 1 (1994)

Реал Мадрид 
  Шампионска лига – 1 (1998)

 Интерконтинентална купа – 1 (1998)

  Примера Дивисион – 1 (1997)

  Суперкупа на Испания – 1 (1997)

Милан 
  Шампионска лига – 2 (2003, 2007)

  Суперкупа на Европа – 2 (2003, 2007)

 Световно клубно първенство – 1 (2007)

  Серия А – 2 (2004, 2011)

  Купа на Италия – 1 (2003)

  Суперкупа на Италия – 2 (2004, 2011)

Индивидуални 
 Млад футболист на годината в Холандия – 2 (1993, 1994)

 Полузащитник на годината на УЕФА – 1 (2007)

 Идеален отбор за годината на УЕФА – 2 (2002, 2007)

 Идеален отбор на годината на ESM – 1 (1997)

 ФИФА 100

Източници 

Нидерландски футболисти
Нидерландски треньори по футбол
Футболисти на АФК Аякс
Футболисти на Сампдория
Футболисти на Интер Милано
Футболисти на Милан
Футболисти на Реал Мадрид
ФИФА 100
Треньори на Милан
Родени в Парамарибо